Tobelweidbach ist ein Gewässername im Kanton Zürich:

 Tobelweidbach (Bärenbach), rechter Zufluss des Bärenbachs (zum Mühlebach, zur Töss) bei Kleinbäretswil (Bäretswil), Bezirk Hinwil
 Tobelweidbach (Töss), rechter Zufluss der Töss bei Au (Wila), Bezirk Pfäffikon
 Tobelweidbach (Wildbach), rechter Zufluss des Wildbachs bei Hinwil, Bezirk Hinwil

Siehe auch:
 Tobelbach
 Weidbach